Johan Sigismund Schulin er navnet på flere personer:

 Johan Sigismund Schulin (1694-1750) – dansk godsejer, lensgreve og udenrigsminister
 Johan Sigismund Schulin (1808-1880) (1808-1880) – dansk godsejer, lensgreve og amtmand